Sheil ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard James Sheil (1888–1969), Weihbischof in Chicago
 Justin Sheil (1803–1871), britischer Botschafter
 Kate Lyn Sheil, US-amerikanische Schauspielerin
 Laurence Bonaventure Sheil, O.F.M., Bischof von Adelaide
 Norman Sheil (1932–2018), englischer Radrennfahrer und zweifacher Weltmeister

Siehe auch:
 Schiel